Garavaglia är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carlo Garavaglia (1617–1663), italiensk bildhuggare
 Giovita Garavaglia (1790–1835), italiensk kopparstickare